

Personnalités 

Honoré Mercier peut désigner l'un des membres d'une famille de politiciens québécois suivants :

 Honoré Mercier (1840-1894), Premier ministre du Québec de 1887 à 1891 ;
 Honoré Mercier (1875-1937), député libéral de Châteauguay de 1908 à 1938.

Toponyme 

De nombreux lieux sont nommés en l'honneur de l'ancien Premier ministre.

 Pont Honoré-Mercier, pont qui relie Montréal et la Rive-Sud ;
 Honoré-Mercier, circonscription électorale fédérale située à Montréal.